

Geografia
 Mauger Nunatak – nunatak nelle Grosvenor Mountains, Antartide
 Mesnil-Mauger – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima
 Lawarde-Mauger-l'Hortoy – comune francese situato nel dipartimento della Somme
 Le Mesnil-Mauger – comune francese situato nel dipartimento del Calvados
 Saint-Ouen-le-Mauger – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima

Persone
 Aaron Mauger (1980) – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 neozelandese